Bruno se poate referi la:

 Bruno, comună din provincia Asti, Italia
 Enzo Bruno, fotbalist argentinian 
 Giordano Bruno, teolog și filosof umanist italian din epoca Renașterii
 Ștefan Iordănescu-Bruno, actor român